Helensburgh (Australië)
Helensburgh (Schotland)